Чемпионат России по хоккею с мячом 2012/2013 — 21-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России среди команд Суперлиги 2012/2013 .

Регламент 
Схема проведения чемпионата аналогична предыдущему.

Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала четырнадцать участников играют в два круга (с 8 ноября 2012 года по 2 марта 2012 года) с разъездами по одной игре дома и на выезде (26 игр для каждой команды). Команды, занявшие места с 1 по 12, допускаются ко второму этапу. Остальные команды в итоговой таблице Чемпионата России 2012/13 располагаются в соответствии с местами, занятыми на первом этапе соревнований.

Первые двенадцать команд по системе плей-офф определяют призёров чемпионата, начиная с 1/8 финала. Команды, занявшие места с 1 по 4, начинают играть с 1/4 финала.

Игры 1/8 финала и 1/4 финала состоят из двух матчей, по одной игре на своём поле и на поле соперника. Итоговые места команд, проигравших в 1/8 финала, определяются с учётом мест, занятых командами на первом этапе соревнований: команда, занявшая наиболее высокое место в круговом турнире, занимает 9 место и т. д. Команды, проигравшие в 1/4 финала, аналогично занимают места с 5 по 8.

Полуфинал проводится до 2 побед по схеме 1+2: первая игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф, вторая и, при необходимости, третья игры проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф.

Чемпион России определяется из одной игры — 24 марта 2013 года. Место финальной игры определяет Комитет по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России на конкурсной основе.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 
{| table width=100%
| width=50% valign="top" |

| width=50% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;"
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |19-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=300|
!width=50|
!width=10|
!width=10|
!width=10|
!width=10|
!width=10|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13.01||align=left|Саяны — Байкал-Энергия||2 : 8||(1:5)||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13.01||align=left|Кузбасс — СКА-Нефтяник||5 : 7||(3:3)||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13.01||align=left|Сибсельмаш — Енисей||2 : 4||(0:2)||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13.01||align=left|Водник — Динамо-Казань||3 : 4||(2:3)||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13.01||align=left|Динамо-Москва — Уральский трубник||12 : 5||(5:2)||  ||  ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13.01||align=left|Волга — Старт||4 : 2||(4:1)||  ||  ||  ||
|}

|}

 Результаты чемпионата 

 Плей-офф 

 22 лучших хоккеиста 
Федерация хоккея с мячом России утвердила список лучших игроков завершившегося чемпионата страны, в который вошли 22 хоккеиста:Вратари:1. Роман Черных («Енисей»)

2. Кирилл Хвалько («Динамо-Москва»)Защитники:1. Андрей Золотарев («Динамо-Москва»)

2. Петр Захаров («Зоркий»)

3. Юрий Викулин («Енисей»)

4. Павел Булатов («Динамо-Москва»)

5. Василий Грановский («Динамо-Москва»)

6. Павел Франц («Динамо-Казань»)Полузащитники:1. Максим Ишкельдин («Зоркий»)

2. Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)

3. Дмитрий Савельев («Динамо-Москва»)

4. Михаил Свешников («Динамо-Москва»)

5. Сергей Шабуров («Динамо-Казань»)

6. Алан Джусоев («Енисей»)

7. Алексей Бушуев («Динамо-Казань»)

8. Сергей Обухов («Родина»)Нападающие:1. Сергей Ломанов («Енисей»)

2. Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»)

3. Игорь Ларионов («Родина»)

4. Артем Бондаренко («Енисей»)

5. Павел Рязанцев («Динамо-Москва»)

6. Патрик Нильссон («Зоркий»).

Лучшие игроки по линиям 

Вратарь — Роман Черных («Енисей»)

Защитник — Андрей Золотарев («Динамо-Москва»)

Полузащитник — Максим Ишкельдин («Зоркий»)

Нападающий — Сергей Ломанов («Енисей»)

 Высшая лига 

Соревнования прошли с 26 ноября 2012 по 12 марта 2013 года. 28 команд были разделены на четыре группы.

 Первая группа 

 Вторая группа 

 Третья группа 

 Четвертая группа 

 Финальный турнир 
В финале, прошедшем в Сыктывкаре с 3 по 10 марта 2013 года участвовали по три лучшие команды из первой и второй групп, и по одной команде из третьей и четвертой групп. Победители турнира «Строитель» (Сыктывкар)  и «Мурман» (Мурманск) завоевали право выступать в высшей лиге в следующем сезоне.

 «Строитель» (Сыктывкар) (19 игроковов): Эдуард Найденков (23; − 51), Василий Пахомов (4; − 3) — Илья Кустышев (1; 0), Иван Кораблин (21; 0), Денис Черняев (5; 0), Михаил Цывунин (21; 9), Сергей Демин (23; 6), Алексей Лысак (23; 25), Виталий Мельник (21; 0), Павел Курочкин (21; 22), Николай Кетов (23; 3), Алексей Мартынец (22; 0), Руслан Нейфельд (21; 8), Иван Пучков (23; 10), Дмитрий Павловский (8; 3), Евгений Бабин (16; 1), Сергей Елфимов (11; 1), Андрей Зеленёв (16; 2), Юрий Маринов (23; 24). Главный тренер − В. Г. Леготин.
 «Мурман» (Мурманск)' (21 игрок): Николай Митрошенко (16; − 28), Михаил Щукин (5; - 1), Виктор Каменев (5; − 12) — Роман Бояринцев (19; 0), Александр Кротов (20; 4), Станислав Долгий (18; 0), Андрей Мытник (20; 0), Алексей Горохов (20; 7), Александр Клыпин (20; 4), Николай Изотов (20; 4), Пётр Широков (13; 17), Александр Яковлев (14; 0), Антон Рычков (14; 4), Андрей Хлюпин (20; 17), Иван Макаров (20; 10), Никита Кульчинский (11; 1), Владимир Архипов (13; 0), Михаил Ветров (20; 29), Роман Никитенко (19; 18), Виктор Фомичев (3; 0), Андрей Киселев (20; 23). Главный тренер − И. А. Малышев.

 См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом
 Кубок России по хоккею с мячом 2012

 Примечания 

 Ссылки 
 Чемпионат России среди команд Суперлиги - 2012-2013 Федерация хоккея с мячом России'' 

2013